Sunzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sunzhuang (socken i Kina, lat 33,59, long 114,04), Henan, 
 Sunzhuang (socken i Kina, lat 34,96, long 114,26), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar